Josep Cots Costa, editor de Llibres de 1984
 Josep Cots Castañé, llibreter català